Springer Nature (Шпрингер Нейчар) — академическая издательская компания, созданная в результате слияния Springer Science+Business Media и издательской группы Nature Holzzbrinck, издательства Palgrave Macmillan и  в мае 2015 года. Компания сообщила о доходах в 1,64 млрд евро в 2017 году.

История 
Springer Nature была образована в 2015 году в результате слияния издательской группы Nature, Palgrave Macmillan и Macmillan Education (принадлежащих ) с компанией Springer Science+Business Media (принадлежащей BC Partners). Планы слияния были впервые объявлены 15 января 2015 года. Сделка была заключена в мае 2015 года, при этом доля Holtzbrinck составляла 53 %. Остальные 47 % принадлежат британской международной инвестиционной группе .

После слияния бывший генеральный директор Springer Science+Business Media Дерк Хаанк стал генеральным директором Springer Nature. Когда он ушёл в отставку к концу 2017 года, его сменил Дэниэл Роперс, соучредитель и давний генеральный директор bol.com. В сентябре 2019 года Даниэль Роперс был заменён Фрэнком Вранкеном Питерсом.

В 2017 году компания согласилась заблокировать доступ к сотням статей на своём китайском сайте, ограничив доступ к статьям о Тибете, Тайване и политической элите Китая.

Подразделения 
 Springer Science+Business Media
 Adis International;
 Apress;
 Asser Press
 Springer Healthcare;
 ;
 ;
 Springer Medizin;
 Springer Pflege;
 Springer Nature Technology and Publishing Solutions;
 
 
  (издательство энциклопедии Паули-Виссова);
 Nature Portfolio
 Nature Research;
 Nature;
 Scientific American;
 
 ;
 Holzzbrinck/Macmillan Scientific and Education
 ;
 Palgrave Macmillan.

Примечания 

Издатели научной литературы
Международные издательства